Я́нченко — українське прізвище. Відомі носії:
 Янченко Андрій Васильович
 Янченко Андрій Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янченко Василь Іванович — військовий льотчик Повітряного флоту УНР, командир 1-го Українського винищувального авіаційного загону УНР.
 Янченко Віталій Ігорович — кандидат медичних наук.
 Янченко Володимир Ананійович — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
 Янченко Володимир Володимирович — президент благодійної організації «Слов'янський фонд» («Парк Київська Русь»).
 Янченко Вячеслав Михайлович (1938) — Герой Радянського Союзу.
 Янченко Галина Ігорівна (1988) — український політик, громадський діяч.
 Янченко Григорій Миколайович (1948) — український військовий волонтер, лауреат Національного конкурсу «Благодійна Україна»-2014.
 Янченко Дмитро Олександрович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янченко Микола Олександрович — український естрадний співак і композитор, заслужений артист України.
 Янченко Олег Григорович — російський композитор, диригент, народний артист Росії.
 Янченко Олександр Вікторович (1995) — білоруський футболіст.
 Янченко Сергій Володимирович — депутат Одеської міської ради VI скликання.
Українські прізвища
Прізвища на -енко